KT steht für:

 Birgenair, ehemalige türkische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 British Airtours, ehemalige britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kaution, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Kayser-Threde GmbH, ehemaliges Systemhaus für Luft- und Raumfahrt, Wissenschaft und Industrie
 KT-Analyse, siehe Kepner-Tregoe, einer Methode zur Problemdefinition
 Knight of the Thistle (Ritter des Distelordens)
 Konstitucinis Teismas, litauisches Verfassungsgericht
 Korea Telecom, südkoreanisches Telekommunikationsunternehmen
 Kreide-Tertiär-Grenze, KT-Impakt, die Zeitgrenze zwischen Kreide und Tertiär durch einen Meteoriteneinschlag
 Kriegstransporter (ein Schiffstyp der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg; vergeben wurden die Kennungen KT 1 bis KT 62)
 Krankentransport
 die postcode area Kingston upon Thames (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl im Vereinigten Königreich)
 KT Bank, erste islamische Bank in Deutschland und der Eurozone; Tochterunternehmen der Kuveyt Türk Beteiligungsbank
 Kriminaltechnik

KT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Kitzingen
 Griechenland: Kastoria
 Großbritannien: Northampton
 Kroatien: Kutina
 Niederlande: Koninklijke Landmacht, Heer
 Norwegen: Kongsberg in der Provinz Viken
 Polen: kreisfreie Stadt Tarnów
 Tschechien: Okres Klatovy, deutsch: Klattau

Kt steht für:

 Metrisches Karat, eine Maßeinheit für die Masse von Edelsteinen
 Knight Bachelor

Kt. steht für:

 Kanton (Schweiz)
 Karton
 Karte
 Kartei
 Konto

kT steht für:

 Kilotonne TNT-Äquivalent, eine Einheit für die Sprengkraft u. a. von Kernwaffen
 kein Text, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#K
 kontrolliertes Trinken, Trainingsprogramm zur Konsumreduktion von Alkohol
 E=kT, thermische Energie, siehe Boltzmann-Konstante

kt steht für:

 Tonne (Einheit), mit dem SI-Präfix kilo, eine Masseeinheit
 Karat (Feingehalt), eine Maßeinheit für den Feingehalt von Gold
 Knoten (Einheit), eine Geschwindigkeitseinheit in der Luftfahrt und Seefahrt
 Eine mögliche Dateiendung für Quelltextdateien der Kotlin Programmiersprache

kt. steht für:

 kartoniert, in Karton geheftet; (mit Pappeinband in Buchbinderei)
 kantonal, siehe Kanton (Schweiz)

Siehe auch:

Abkürzung